

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowych
 Wojciechowo – część wsi Leśna Podlaska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska
 Wojciechowo – część wsi Wólka-Wojciechówek w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik
 Wojciechowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo 
 Wojciechowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko 
 Wojciechowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta 
 Wojciechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo 
 Wojciechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów 
 Wojciechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów 
 Wojciechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Wojciechowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Wojciechowo – część wsi Lipa w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół
 Wojciechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec

Miejscowości na Białorusi 

 Wojciechowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
 Wojciechowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Zobacz też 
 Wojciechów, Wojciechówka